Ferula microphylla är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein och Philipp Johann Ferdinand Schur. Ferula microphylla ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
microphylla